Веракрус (изписван на латиница обикновено като Veracruz, или Vera Cruz) може да се отнася за:
 Веракрус – щат в Мексико
 Веракрус – град в едноименния щат в Мексико, по-рано изписван като Вера Крус
 Веракрус – дълбоководен каньон в Мексиканския залив
 „Веракрус“ (Hyundai Veracruz) – модел автомобил „Хюндай“
 VeraCruz – компютърен вирус, известен и като Ping-Pong

Вижте също 
 Вера Крус – редица селища и други наименования